Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Medibank International 2006 проходили з 9 по 14 січня на відкритих кортах з твердим покриттям NSW Tennis Centre у Сіднеї (Австралія). Коріна Мораріу і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–3, 5–7, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Примітки 

Тур WTA 2006
Жінки, парний розряд